. The Journal for the Study of Medicinal Plants, peer-reviewed medical journal, Elsevier. 1930–present, frequency 8/year. Editor-in-Chief Giovanni Appendino. Former name: Estratti fluidi titolati. ISSN: 0367-326X (print), 1873-6971 (web).
 Фітотерапія. Часопис / Phytotherapy. Magazine. Засновники: Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України (ВГО UANM), Таврійський національний університет імені , Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини. Рік заснування: 2002. Входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з біологічних наук, медичних та фармацевтичних наук. ISSN 2522-9680 (print).

Примітки 

Фармакологічні журнали